Droga I/71 – droga I kategorii w Czechach
 Droga I/71 – droga I kategorii na południu Słowacji